Голод у СРСР:

 Голод у СРСР (1932—1933)
 Голод у СРСР (1946—1947)

Див. також 
 Голод на Поволжі (1921—1922)
 Голодомори в Україні
 Голодомор в Україні (1921—1923)
 Голодомор в Україні (1932—1933)
 Голодомор в Україні (1946—1947)